Джеймс Льюис Томас Чалмерс Спенс (; род. 25 ноября 1874, , Ангус, Шотландия — 3 марта 1955, Эдинбург, Шотландия) — шотландский журналист, поэт, писатель, фольклорист и оккультист. Спенс был членом Королевского антропологического института Великобритании и Ирландии и вице-президентом Шотландского антропологического и фольклорного общества. Основатель .

Ранняя жизнь 
Родился в 1874 году в , округ Ангус, Шотландия. После окончания Эдинбургского университета начал карьеру в журналистике. Впоследствии поработав редактором в таких печатных СМИ, как  (1899-1906), The Edinburgh Magazine (1904-05) и British Weekly (1906-09).

Карьера 
В начале XX века интерес Спенса переключился на мифы и фольклор Мексики и Центральной Америки, в этой связи он стал одним из европейских популяризаторов священной книги племени киче «Пополь-Вух» (1908). Помимо этого, Спенс выступил автором «Словаря мифологии» (1910), «Энциклопедии оккультизма и парапсихологии» (1920), а также множества другой литературы схожей направленности.

Спустя какое-то время Спенс начал исследовать . Будучи ярым шотландским националистом, он также пытался баллотироваться в парламент от округа , на , однако, в итоге проиграл. Помимо этого Спенс увлекался поэзией — его стихи были изданы отдельной книгой в 1953 году.

В 1905 году была выпущена книга Спенса посвящённая обрядам и традициям бриттов «Тайны кельтской Британии» (1905). В ней он выдвигал предположение, что коренные британцы были потомками людей, мигрировавших из Северо-Западной Африки, и, вероятно, являлись отдалёнными родственниками берберов и басков.

Атлантида 

Исследования Спенсом мифологии и культуры Нового Света, вкупе с изучением культур стран Западной Европы и Северо-Западной Африки, подтолкнули его к разгадке вопроса Атлантиды. В течение 1920-х годов он опубликовал серию книг, в которых стремился отмежевать эту тему от оккультистов, которые дискредитировали её своими выводами. Его работы, в том числе «Проблема Атлантиды» (1924) и «История Атлантиды» (1927), основывались на теориях, предложенных Игнатиусом Доннелли, и рассматривали потерянный остров как цивилизацию бронзового века сформировавшую культурную связь с Новым Светом, на которую писатель ссылался через примеры параллелей между ранними цивилизациями Старого и Нового Света. Несмотря на эрудицию и начитанность Спенса, его выводы, не принимая в расчет рецензий в журналах, были практически повсеместно забракованы представителями науки. Исследования Спенса встретили жесткую критику в профессиональной среде, однако вызвали большой интерес среди любителей необычных теорий, о чём пишет в обзоре книги «Проблемы Атлантиды» (1924) рецензент из The Geographic Journal: «Г-н Спенс — трудолюбивый писатель, и даже если его версия не верна, он проделал хорошую работу по сбору доказательств и выпустил занимательный том который стоит прочитать». Между тем, Спенс, вероятно, оказал некоторое влияние на идеи писателя Иммануила Великовского, и поскольку его книги стали общественным достоянием, они были успешно переизданы, а некоторые были отсканированы для Интернета.

Книга Спенса 1940 года «Оккультные причины нынешней войны» (ISBN 0766100510) — является одной из первых работ посвященных исследованию в области нацистского оккультизма.

Личная жизнь 
В 1899 году женился на Хелен Брюс.

За свою карьеру Спенс опубликовал более сорока книг, многие из которых переиздаются и по сей день. Помимо этого Спенс был основателем , которое позже объединилось, чтобы сформировать , которая, в свою очередь, объединилась в Шотландскую национальную партию.

Смерть 
Спенс умер в Эдинбурге в 1955 году в возрасте 80 лет и был похоронен в северо-западной части  (западный Эдинбург), рядом с могилой его жены Хелен С. Брюс (ум. 1942).

Избранная библиография 
Древняя Британия
 The Mysteries of Britain: Secret Rites and Traditions of Ancient Britain Restored, (1905, reprinted 1994) London: Senate. 
 The Magic Arts in Celtic Britain, (1949, Reprint 1999) Dover Publications, 
 Celtic Spells and Charms, (Reprint 2005) Kessinger Publishing 
 The History and Origins of Druidism, 1949

Оккультизм
 An Encyclopaedia of Occultism: A compendium of information on the occult sciences, occult personalities, psychic science, magic, demonology, spiritism and mysticism, (1920, Reprinted 2003) Dover Publications, 
 Occult Causes of the Present War, (1940, Reprint 1997) Kessinger Publishing, 
 Second Sight: Its History and Origins, Rider 1951

Атлантида и другие затерянные миры
 The Problem of Atlantis, London, 1924
 Atlantis in America, London: Ernest Benn, 1925
 The History of Atlantis (1927, Reprinted 1995) Adventures Unlimited Press, 
 The Occult Sciences in Atlantis, (Reprinted 1976) Mokelumne Hill Press, 
 The Atlantis of Plato
 The Evidence For Lemuria From Myth And Magic
 The Problem of Lemuria: The Sunken Continent of the Pacific, London: Rider & Co., 1932

Мифология
 The Popul Vuh: The Mythic and Heroic Sagas of the Kiches of Central America,  London, David Nutt, 1908
 A Dictionary of Mythology, 1910
 The Myths of Mexico and Peru (1913, Reprinted 1976) Longwood, 
 The Myths of the North American Indians, London: George G. Harrap & Co, 1914
 Myths and Legends of Babylonia and Assyria (New York:Stokes) 1917; (Reprint 1997) Kessinger Publishing, 
 The Legends and Romances of Spain ca. 1920
 An Introduction to Mythology George G. Harrap & Co., 1921
 The Gods of Mexico, Fisher Unwin Ltd., 1923
 The Mysteries of Egypt, or, The Secret Rites and Traditions of the Nile, 1929
 The Magic and Mysteries of Mexico, 1932
 Legends and Romances of Brittany, 1917
 The Minor Traditions of British Mythology, 1948, London: Rider & Co , Reprinted 1972, Benjamin Blom, Inc 
 The Outlines of Mythology, 1944
 British Fairy Origins: The Genesis and Development of Fairy Legends in British Tradition, London: Watts & Co., 1946
 Fairy Tradition in Britain, (1948, Reprint 1997) Kessinger Publishing 
 Hero Tales and Legends of the Rhine
 Ancient Egyptian Myths and Legends, (Reprint 1990) Dover, 
 Scottish Ghosts and Goblins, 1952

Поэзия
 Collected Poems of Lewis Spence, 1953

Примечания

Ссылки 

 
 Myths and Legends of Babylonia and Assyria
 Excerpts from The Popul Vuh
 The Legends and Romances of Spain
 Hero Tales and Legends of the Rhine
 Legends and Romances of Brittany

Выпускники Эдинбургского университета
Исследователи мифологии
Авторы неакадемических исследований в истории
Историки Шотландии
Члены Шотландской национальной партии
Энциклопедисты Великобритании
Сторонники Атлантиды